Flour est un nom propre qui peut désigner :

Saint catholique 
 Saint Flour  (?), premier évêque de Lodève ; on le fête le  ou le 4 novembre.

Autres personnalités 

 Jules Flour : peintre français.
 Mireille Flour : harpiste française.

Références

Voir aussi 
 Toponymes (avec un tiret) :   (page d’homonymie)